Il doppio del torneo di tennis Volkswagen Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jean-Claude Scherrer e Uros Vico che hanno battuto in finale Frank Moser e Sebastian Rieschick 7-63, 65-7, [10-8].

Teste di serie 

 Jean-Claude Scherrer /  Uros Vico (Campioni)
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Pavel Šnobel (quarti di finale)

 Colin Fleming /  Jamie Murray (quarti di finale)
 Adam Chadaj /  Jan Mertl (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 2006